Komárom steht für:

 Komárom, Stadt im Kreis Komárom, Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn
 Kreis Komárom, Kreis im Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn
 Kleingebiet Komárom, ehemalige Verwaltungseinheit im Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn (bis 2012)